Renan (BE), een plaats in het Zwitserse kanton Bern
Kanton Saint-Renan, een kanton in het Franse departement Finistère in Bretagne
Saint-Renan, een plaats in het gelijknamige kanton in Frankrijk

Personen met de achternaam Renan
Ernest Renan (1823 – 1892), een Franse filosoof, historicus en taalkundige

Personen met de voornaam Renan
Renan Barão (1987), een Braziliaanse MMA-vechter
Renan Brito Soares (1985), een Braziliaanse voetballer
Renan Felipe Boufleur (1990), een Braziliaanse voetballer
Renan Lodi (1998), een Braziliaanse voetballer
Renan Zanelli (1992), een Braziliaans-Italiaanse voetballer